Pasje vprege na Zimskih olimpijskih igrah 1932.

Rezultati (demonstracijska disciplina)

Športi Zimskih olimpijskih iger 1932